BSA (bedrijf) (Birmingham Small Arms Company), een Engelse fabrikant van onder andere auto's en motorfietsen
 Maataanduiding voor een trapas van een racefiets, afgeleid van bovenstaande fabrikant
 BSA (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen
 BSA (auto), een Brits historisch merk van auto's
 Bindend studieadvies
 Bovine Serum Albumin, runderalbumine, een veel voorkomend eiwit in runderserum
 Botanical Society of America
 Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse Samenlevingen, een reeks studies, zie Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek
 Business Software Alliance
 Body Surface Area, het lichaamsoppervlak van een mens, onder andere van belang bij de dosering van bepaalde medicijnen.
 Brut sans année, een droge champagne uit druiven van meerdere oogsten, druivenrassen en wijngaarden. 
 Boy Scouts of America, de nationale scoutingorganisatie van de Verenigde Staten
 Business School of the Americas, onderdeel van de Technological University of the Americas, Paramaribo, Suriname